За́падная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР

Россия 
 Западная улица — улица в Абакане.
 Западная улица — улица во Владимире.
 Западная улица — улица в Гатчине.
 В Казани:
 Западная улица — улица в историческом районе Малое Игумново Кировского района.
 Западная улица — старое название Ветровой улицы в посёлке Юдино Кировского района.
 Западная улица — старое название Летней улицы в посёлке Новое Аракчино Кировского района.
 Западная улица — улица в Липецке.
 Западная улица — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Западная улица — улица в Москве (Восточный).
 Западная улица — улица в Новосибирске.
 Западная улица — улица в Оренбурге.
 Западная улица — улица в Салавате.
 Западная улица — улица в Самаре.
 Западная улица — улица в Северодвинске.
 Западная улица — улица в Электростали.
 2-я Западная улица — улица в Смоленске.

Украина 
 Западная улица — улица в Евпатории.
 Западная улица — улица в городе Запорожье.
 Западная улица — улица в городе Киеве.
 Западная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Западная улица — улица в Симферополе.
 Западная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Западная аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
 Западный мост (Москва)